José Lemos ist der Name folgender Personen:

* José Lemos (Fußballspieler) (* 1962), spanischer Fußballspieler
 José Lemos (Sänger) (* 1974), brasilianischer Countertenor
 José António de Azevedo Lemos (1786–1870), portugiesischer General
 José Gregorio Lemos (* 1991), kolumbianischer Leichtathlet
 José Leonardo Lemos Montanet (* 1953), Bischof von Orense